

Cinema 
 Autopsy – film del 2008 diretto da Adam Gierasch
 Autopsy – film del 2016 diretto da André Øvredal

Informatica 
 Autopsy – software

Musica 
 Autopsy – gruppo musicale statunitense
 Autopsy – album dei 45 Grave del 1987
 The Autopsy – extended play di C-Bo del 1994
 Autopsy – album dei Rorschach del 1995

Televisione 
 Il coraggio di morire (Autopsy) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division
 Autopsy – serie televisiva statunitense
 Autopsy: The Last Hours of... – serie televisiva britannica e statunitense